Albertus Lycklama à Nijeholt (1705-1753)
Albertus Lycklama à Nijeholt (1761-1846)